

Монкошин — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Монкошин — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Монкошин — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства